{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (57401) - || 2001 RB93 ||11 september 2001 || LONEOS
|-
| (57402) - || 2001 RR94 ||11 september 2001 || LONEOS
|-
| (57403) - || 2001 RG95 ||12 september 2001 || NEAT
|-
| (57404) - || 2001 RG101 ||12 september 2001 || LINEAR
|-
| (57405) - || 2001 RS109 ||12 september 2001 || LINEAR
|-
| (57406) - || 2001 RT110 ||12 september 2001 || LINEAR
|-
| (57407) - || 2001 RB112 ||12 september 2001 || LINEAR
|-
| (57408) - || 2001 RC115 ||12 september 2001 || LINEAR
|-
| (57409) - || 2001 RT120 ||12 september 2001 || LINEAR
|-
| (57410) - || 2001 RD126 ||12 september 2001 || LINEAR
|-
| (57411) - || 2001 RC128 ||12 september 2001 || LINEAR
|-
| (57412) - || 2001 RP150 ||11 september 2001 || LINEAR
|-
| (57413) - || 2001 SE || 16 september 2001 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| (57414) - || 2001 SJ || 16 september 2001 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| (57415) - || 2001 SD1 ||17 september 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (57416) - || 2001 SL1 ||17 september 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (57417) - || 2001 ST1 ||17 september 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (57418) - || 2001 SE4 ||18 september 2001 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| (57419) - || 2001 SJ5 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (57420) - || 2001 SE7 ||18 september 2001 || Spacewatch
|-
| (57421) - || 2001 SY8 ||19 september 2001 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| (57422) - || 2001 SR9 ||18 september 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (57423) - || 2001 SW20 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (57424) - || 2001 SP22 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (57425) - || 2001 SR22 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (57426) - || 2001 SW26 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (57427) - || 2001 SD28 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (57428) - || 2001 SW31 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (57429) - || 2001 SX33 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (57430) - || 2001 SJ38 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (57431) - || 2001 SB39 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (57432) - || 2001 SM40 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (57433) - || 2001 SE42 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (57434) - || 2001 SH46 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (57435) - || 2001 SQ47 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (57436) - || 2001 SA50 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (57437) - || 2001 SB52 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (57438) - || 2001 SM52 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (57439) - || 2001 SJ53 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (57440) - || 2001 SR53 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (57441) - || 2001 SW53 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (57442) - || 2001 SF54 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (57443) - || 2001 SM54 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (57444) - || 2001 SM55 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (57445) - || 2001 SE56 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (57446) - || 2001 SM56 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (57447) - || 2001 SQ58 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (57448) - || 2001 SV58 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (57449) - || 2001 SA65 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (57450) - || 2001 SU69 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (57451) - || 2001 SV69 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (57452) - || 2001 SX69 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (57453) - || 2001 SL70 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (57454) - || 2001 SZ70 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (57455) - || 2001 SJ71 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (57456) - || 2001 SK71 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (57457) - || 2001 SC72 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (57458) - || 2001 SX73 ||18 september 2001 || LONEOS
|-
| (57459) - || 2001 SC74 ||19 september 2001 || LONEOS
|-
| (57460) - || 2001 SA75 ||19 september 2001 || LONEOS
|-
| (57461) - || 2001 SY75 ||19 september 2001 || LONEOS
|-
| (57462) - || 2001 SZ75 ||19 september 2001 || LONEOS
|-
| (57463) - || 2001 SB76 ||19 september 2001 || LONEOS
|-
| (57464) - || 2001 SY93 ||20 september 2001 || LINEAR
|-
| (57465) - || 2001 SH108 ||20 september 2001 || LINEAR
|-
| (57466) - || 2001 SU108 ||20 september 2001 || LINEAR
|-
| (57467) - || 2001 SZ108 ||20 september 2001 || LINEAR
|-
| (57468) - || 2001 SF111 ||20 september 2001 || LINEAR
|-
| (57469) - || 2001 SA115 ||20 september 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (57470) - || 2001 ST115 ||19 september 2001 || R. A. Tucker
|-
| (57471) - || 2001 SZ115 ||22 september 2001 || G. Hug
|-
| (57472) - || 2001 SO124 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (57473) - || 2001 SE127 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (57474) - || 2001 SL129 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (57475) - || 2001 SO132 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (57476) - || 2001 SB134 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (57477) - || 2001 SU151 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (57478) - || 2001 SW151 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (57479) - || 2001 SD153 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (57480) - || 2001 SO153 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (57481) - || 2001 ST153 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (57482) - || 2001 SH154 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (57483) - || 2001 SU155 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (57484) - || 2001 ST159 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (57485) - || 2001 SN161 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (57486) - || 2001 SH163 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (57487) - || 2001 SN163 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (57488) - || 2001 ST163 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (57489) - || 2001 SN173 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (57490) - || 2001 ST175 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (57491) - || 2001 SY176 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (57492) - || 2001 SR179 ||19 september 2001 || LINEAR
|-
| (57493) - || 2001 SR185 ||19 september 2001 || LINEAR
|-
| (57494) - || 2001 SM199 ||19 september 2001 || LINEAR
|-
| (57495) - || 2001 SS211 ||19 september 2001 || LINEAR
|-
| (57496) - || 2001 SB234 ||19 september 2001 || LINEAR
|-
| (57497) - || 2001 SP235 ||19 september 2001 || LINEAR
|-
| (57498) - || 2001 SE239 ||19 september 2001 || LINEAR
|-
| (57499) - || 2001 SX239 ||19 september 2001 || LINEAR
|-
| (57500) - || 2001 SM244 ||19 september 2001 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten